Ålebæk henviser til flere stednavne:
 Ålebæk (Borre) – bebyggelse i Borre Sogn, Vordingborg Kommune
 Ålebæk (Aalborg Kommune) – landsby i Hals Sogn, Aalborg Kommune